Bredemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bredemeier (1797–1852), deutscher Bürgermeister, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Friedrich Wilhelm Bredemeier (1807–1888), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Horst Bredemeier (* 1952), deutscher Handballspieler und -trainer
 Karsten Bredemeier (* 1962), deutscher Berater und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Bredemeyer